Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций — существовавшее до 2012 года высшее учебное заведение России. Основан в 1809 года, когда в Петербурге был учреждён Институт Корпуса инженеров водяных и сухопутных сообщений. После присоединения в 2012 году Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова реорганизован в Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.

История

1809—1930 года 
Официально датой основания университета считается 2 декабря 1809 года.

В этот день Манифестом Александра I Департамент водяных коммуникаций и Экспедиция устроения дорог в государстве были преобразованы в Управление водяными и сухопутными сообщениями и создан Корпус инженеров путей сообщения.

Первым руководителем института со званием «инспектор» был назначен А. А. Бетанкур.

За первые полвека своего существования институт подготовил 1558 специалистов. В 1864 г., в период реформ Александра II, институт был преобразован в гражданское высшее учебное заведение первого разряда с пятилетним сроком обучения и стал именоваться Институтом инженеров путей сообщения.

Ленинградский институт инженеров водного транспорта 
Ленинградский институт инженеров водного транспорта был создан 1 апреля 1930 г. на базе водного факультета Ленинградского института инженеров путей сообщения (ЛИИПС), 1 курса водного факультета Московского института инженеров транспорта (МИИТ) и нового набора студентов 1 курса эксплуатационного факультета.

Были организованы три факультета: гидротехнический, механический и эксплуатационный.

В 1955 году подготовка специалистов велась уже на пяти факультетах: гидротехническом, судомеханическом, механизации и оборудования портов, кораблестроительном и инженерно-экономическом.

В 1959 году произошло объединение Ленинградского института инженеров водного транспорта и Центрального научно-исследовательского института речного флота в Ленинградский институт водного транспорта (ЛИВТ).

Настоящее время 
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций представляет собой отраслевой учебный комплекс непрерывного образования, главным образом для водного транспорта. Обучение студентов и курсантов ведётся по специальностям инженерно-технического, естественно-научного и гуманитарного профиля.

11 сентября 2012 г. министром транспорта Российской Федерации издан приказ № 341, согласно которому к Санкт-Петербургскому государственному университету водных коммуникаций присоединена Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова. Объединённое высшее учебное заведение называется «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова».

Подразделения 

Имеется лабораторная и производственная база, гидротехническая лаборатория им. проф. Тимонова, опытовый бассейн и аэродинамическая труба.

Центр дополнительного профессионального образования (ДПО) ведёт переподготовку и повышение квалификации специалистов отрасли.

Студенты СПГУВК проходят практику на крупнейших предприятиях отрасли, таких как ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Балтийский завод, Канонерский судоремонтный завод.

Кроме учебных корпусов, университет имеет яхт-клуб (яхта Акела) и исследовательскую базу в пос. Толмачёво Ленинградской области.

В состав университета на правах структурного подразделения входят Санкт-Петербургский колледж водного транспорта и Беломорско-Онежский филиал в Петрозаводске

Известные выпускники 
 1933 год Бейлинсон, Яков Львович, генерал-директор морского флота, кавалер двух орденов Ленина.
 Мутко, Виталий Леонтьевич, Министр спорта Российской Федерации
Мисник, Борис Григорьевич, Координатор политического комитета партии «Яблоко», депутат Государственной Думы второго созыва
Михайлов, Алексей Иванович - советский и российский шахматист, гроссмейстер.
 Пугач, Руслан ???, 
Известный блогер и активист, боец Вагнера.

Известные преподаватели 

 Бастрыкин, Александр Иванович
 Голосенко, Игорь Анатольевич
 Дмитриев Владимир Иванович
 Ермичев, Александр Александрович
 Звонков, Василий Васильевич
 Истомин, Евгений Петрович
 Каратаев, Олег Гурьевич
 Любомудров, Марк Николаевич
 Ляхницкий, Валериан Евгеньевич
 Меркин, Давид Рахмильевич
 Муратов, Зиннат Ибятович
 Попов, Вячеслав Леонидович
 Пузыревский, Нестор Платонович
 Романов, Константин Константинович
 Рянжин, Валентин Анатольевич
 Семанов, Николай Афанасьевич
 Скатов, Николай Николаевич
 Сурвилло, Владимир Людвигович
 Ходырев, Владимир Яковлевич

Студенческий спорт 
Вуз является участником чемпионатов в рамках розыгрыша Кубка Вузов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Юридический факультет

Высшие учебные заведения Российской империи
 
Наука в СССР
Министерство транспорта Российской Федерации